Фалькенбах:

 Фалькенбах — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Фалькенбах (Фильмар) — Деревня на реке Лан в коммуне Фильмар, Германия

См. также
 Falkenbach — германо-исландская рок-группа, представитель стиля викинг-метал.